Емилијано Запата Салазар има више значења:

 Емилијано Запата Салазар (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата Салазар (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Емилијано Запата Салазар (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику